Компаунд
Компаунд-машина
 Компаунд (жилой комплекс)